Le nom d’Ogilby est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Albert George Ogilvie (1890-1939), homme politique australien.
 James Douglas Ogilby (1853-1925), ichtyologiste et zoologiste australien.
 William Ogilby (1808-1873), naturaliste britannique.